Елисаве́та:
 Елисавета — вариант женского имени Елизавета.
 Елисавета (Элишева) — персонаж Библии.
 Елисавета (бриг, 1804)
 Елисавета (бриг, 1821)
 Елисавета (бригантина)
 Елисавета (фрегат) — 63-пушечный фрегат Балтийского флота России.
 Елисавета (транспорт) — транспортное судно Черноморского флота России (куплен в 1821 году).
 Цесаревич (фрегат, 1841) — при закладке имел название «Елисавета».

См. также 
 Елизавета (значения)